Агуас-де-Бусот (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алаканти. Занимает площадь 18,47 км². Население 1084 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de la mancomunidad de la Bonaigua, con amplia información sobre Aguas de Busot
 Índice estadístico municipal de Aguas de Busot
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Ruralismo y tecnotropismo: turismo y desarrollo en la Bonaigua 

Муниципалитеты Аликанте